Lemkes sel. Witwe – film del 1928 diretto da Carl Boese
Lemkes sel. Witwe – film del 1957 diretto da Helmut Weiss